Николай Александрович Газельмейер (1820 — после 1877) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Учился в Императорской Академии художеств, которую оставил по домашним обстоятельствам в 1838 году. Занимался архитектурной практикой. Был аттестован Академией художеств на звание неклассного художника (1853). Удостоен звания академика за произведённые постройки (1859) по представлению профессора архитектуры К. А. Тона.

Известные постройки 
Известными работами архитектора Н. А. Газельмейера в Санкт-Петербурге являются:

 Доходный дом. Егорова ул., 27 (1861)
 Дом Рогова. Загородный пр., 3; Щербаков пер., 19х (1862)
 Доходный дом. Щербаков пер., 17А (1862)
 Жилой дом. Обводного наб.к., 145 (1867)
 Дом Беляевых. Марата ул., 15 (1874)
 Доходный дом. Блохина ул., 7 (1877)

Примечания

Литература

Ссылки